Лос Хорхес има више значења:

 Лос Хорхес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хорхес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Хорхес (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику